Custo de oportunidade
 Oportunidade de marketing
 Oportunidades — programa governamental do México

Ver também 
 Igualdade de oportunidades

Desambiguação